Eine Handvoll Zeit steht für:

 Eine Handvoll Zeit (1990), norwegischer Spielfilm von Martin Asphaug
 Eine Handvoll Zeit (2022), deutscher Fernsehfilm der Frühling-Filmreihe von Tom Zenker